Robert West peut désigner :
 Robert West (1710?-1770), dessinateur et peintre irlandais ;
 Robert West (1730-1790), maître maçon, architecte et stucateur irlandais.